Ovation peut désigner :
 ovation, dans la Rome antique, une cérémonie d'honneurs qui était rendue à un général victorieux ;
 Ovation, une chaîne de télévision américaine.

Voir aussi 
 Ovation debout, une forme d'applaudissement où les spectateurs initialement assis se mettent debout pendant qu'ils applaudissent
 Ovation Guitar Company, un fabricant américain de guitares basé à New Hartford au Connecticut
 Ovation of the Seas, un navire de croisière appartenant à la compagnie Royal Caribbean International